Сирцов Дмитро Дмитрович (1913—1985) — майор РА, Герой Радянського Союзу.
 Сирцов Іван Іванович (1909—1948) — український міліціонер.
 Сирцов Сергій Іванович (1881—1937) — голова РНК РРФСР (1929—1930), заступник голови Ради Народних Комісарів Донської радянської республіки.
 Сирцов Сергій Олександрович (* 1966) — радянський важкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор-1992.